Les chasseurs de têtes, groupes humains ayant coutume de récolter les têtes de personnes tuées dans ce but ;

 un chasseur de têtes ou recruteur, professionnel chargé du recrutement de personnes ;

 Chasseurs de têtes, un roman policier de Jo Nesbø.